Caftorim é um personagem bíblico do Antigo Testamento. É mencionado como um dos filhos de Mizraim, sendo, portanto, neto de Cam e bisneto de Noé. (Gênesis: 10,13).

Têm-se identificado Caftorim (Caftor) com a ilha de Creta, no mediterrâneo.

Árvore genealógica baseada em Gênesis:

Personagens do Antigo Testamento